Wittern ist der Name von:

 Ernst Wittern (1867–1950), deutscher Rechtsanwalt und Notar 
 Otto Wittern, deutscher Architekt aus Hamburg, arbeitete zwischen 1890 und 1929
 Renate Wittern-Sterzel (* 1943), deutsche Medizinhistorikerin
 Wittern (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus Thüringen